Сезон 1940/41 — 31-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 30-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии и носил название Берайхсклассе «Остмарк».

Берайхсклассе «Остмарк»

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

«Аустрия» отказалась выходить на игру из-за плохого состояния поля и была дисквалифицирована.

Альпийский кубок

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1940/41 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1940 на сайте AustriaSoccer.at
Альпийский кубок на сайте AustriaSoccer.at

1940/1941
Аустрия Вена